Marie de Blois peut désigner :
 Marie de Blois ou Marie de Champagne (1128-1190), duchesse de Bourgogne, fille de Thibaut IV de Blois, dit le Grand, et de Mathilde de Carinthie. Veuve en 1162 d'Eudes II de Bourgogne. Abbesse de Fontevraud en 1174; 
 Marie de Blois ou Marie de Boulogne (1136-1182), comtesse de Boulogne, fille d'Étienne de Blois, roi d'Angleterre, et de Mathilde, comtesse de Boulogne. Abbesse de Notre-Dame du Nid-au-Merle ;
 Marie d'Avesnes (1200-1241) ou Marie de Blois (1200-1241), comtesse de Blois, fille de Gautier II d'Avesnes et de Marguerite de Blois. Épouse d'Hugues I de Châtillon. Fondateurs de l'abbaye de Pont-aux-Dames en 1226 ;
 Marie de Blois (1345-1404), fille de Charles de Blois-Châtillon, prétendant au duché de Bretagne et de Jeanne de Penthièvre, épouse de Louis Ier d'Anjou

Autre 
'Marie de Blois', cultivar de rosier obtenu par Robert en 1852. 

Homonymie dynastique